Ньюсом () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ньюсом, Грег (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Ньюсом, Гэвин (род. 1967) — американский политик.
 Ньюсом, Дазз (род. 1999) — игрок в американский футбол. 
 Ньюсом, Джоанна (род. 1982) — американская певица, автор песен, мультиинструменталистка и актриса.
 Ньюсом, Пола — американская актриса.